Alberto Giovannini (1842-1903) – compositore italiano
Alberto Giovannini (1878-1915) – attore italiano
Alberto Giovannini (1882-1969) – politico ed economista italiano
Alberto Giovannini (1912-1984) – giornalista e scrittore italiano